

Biografia

Origini e matrimonio 
Era la figlia primogenita di Robert Bruce, VI signore di Annandale e Marjorie, Contessa di Carrick, due dei più potenti feudatari scozzesi del tempo. Fu la prima nata dalla loro unione, mentre suo fratello minore sarebbe diventato re Roberto I di Scozia. Le fonti non sono unanimi sulla sua data di nascita, facendola oscillare lungo tutto il decennio tra il 1272 e il 1281.

La Scozia di fine XIII secolo era sconvolta dalle lotte dinastiche, culminate nel 1290 nella Grande causa, che vide contrapporsi ben tredici pretendenti al trono dopo la morte della regina Margherita di Scozia. Uno dei contendenti era il re di Norvegia Eirik II, padre della defunta Margherita; nonostante la Grande causa terminasse con l'ascesa al trono di John Balliol, Eirik II non rinunciò del tutto alle proprie pretese, e fece in modo di allearsi col potente clan Bruce contraendo un vantaggioso matrimonio proprio con Isabel. Ella raggiunse la Norvegia alla fine del 1292 assieme al padre, e si sposò col sovrano nei mesi successivi.

Regina di Norvegia 
Oltre che per rinforzare le proprie pretese al trono di Scozia, Eirik II si era risposato con Isabel per avere un erede maschio; Margherita di Scozia era stata infatti l'unica figlia del suo primo matrimonio, e senza un figlio la dinastia Bellachioma rischiava di estinguersi. Tuttavia, durante i sei anni da regina consorte Isabel riuscì a dare alla luce solo una figlia femmina, Ingeborg, e nessun erede maschio.

Quando nel 1299 Eirik II morì appena trentenne suo fratello Haakon V le permise di rimanere a corte con la figlia, e lo stesso fece il suo successore Magnus VII nel 1319.

Vita in Norvegia e morte 
Pur nella vedovanza, Isabel divenne una delle figure di rilievo della Norvegia del XIV secolo. Molto popolare per le sue opere di carità, fu testimone di numerosi lasciti e contratti e nel 1320 il vescovo di Bergen Audfinn Sigurdsson le concesse una casa con servitù. In seguito la diocesi le concesse l'uso di numerose altre case di proprietà vescovile per ringraziarla di nuove cospicue donazioni.

Era attiva anche in politica estera e interna: nel 1312 fece da mediatrice tra Haakon V e suo fratello Roberto I riguardo alla contesa sulle isole Orcadi, mentre nel 1339 intercedette con Magnus VII per far graziare un uomo portato in giudizio davanti al re. Cercò anche di organizzare un matrimonio vantaggioso per la figlia Ingeborg, facendola sposare col duca di Finlandia Valdemaro Magnusson, ma entrambi morirono prima di lei, e nel 1357 Isabel aveva già ereditato i beni dell'unica figlia.

Non tornò più in Scozia, anche a causa delle continue guerre col regno d'Inghilterra condotte prima dal fratello Roberto I e poi dal nipote Davide II, e morì a Bergen nel 1358.

Ascendenza

Note

Collegamenti esterni 
 

Coniugi dei re di Norvegia
Bruce